Кубок мира по шорт-треку в сезоне-2005/2006 прошёл с 30 сентября по 20 ноября 2005 года и состоял из 4 этапов — по два в Азии и Европе. Европейские этапы стали квалификационными на Олимпиаду-2006.

Призёры этапов

Мужчины

Женщины 

 1. Третья участница суперфинала на 3000 м — Евгения Раданова — была дисквалифицирована.
 2. Южнокорейские спортсменки были дисквалифицированы в финальном забеге.

Итоговый зачёт

Мужчины

500 м

1000 м

1500 м

Многоборье

Эстафета

Командный зачёт

Женщины

500 м

1000 м

1500 м

Многоборье

Эстафета

Командный зачёт

Ссылки 
 Результаты забегов в Ханчжоу
 Результаты забегов в Сеуле
 Результаты забегов в Бормио
 Результаты забегов в Гааге

Кубок мира по шорт-треку